Froeschel oder Fröschel ist der Name von:

 Sebastian Fröschel (1497–1570), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 George Froeschel (1891–1979), österreichisch-amerikanischer Drehbuchautor und Oscarpreisträger

Siehe auch:
 Fröschl
 Fröschle